Соо́ртс-Оссего́р, Соортс-Оссеґор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний захід від Парижа, 150 км на південний захід від Бордо, 80 км на захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2050 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4170,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Соортс-Оссегор на сайті французького Національного інституту географії
 Соортс-Оссегор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Соортс-Оссегор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди